Индиан-Хед (, букв. пер. ) — город в округе Чарльз, штат Мэриленд, США. На площади 3,2 км² (3,2 км² — суша, водоёмов нет), согласно переписи 2010 года, проживают 3 844 человек. Плотность населения составляет 1 200 чел/км². В пределах городской черты расположены казённые научно-производственные учреждения ВМС США (лаборатории и химзавод), занимающиеся разработкой и производством компонентов ракетного топлива, снаряжением ракетных двигателей управляемых и неуправляемых ракет.

 Телефонный код города — 301
 Почтовый индекс — 20640
 FIPS-код города — 24-41500
 GNIS-идентификатор — 0590532

Примечания

Ссылки 
 Indian Head official website

Города Мэриленда